Росошанська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.
 
 Росошанська сільська рада — Вінницька область, Липовецький район
 Росошанська сільська рада — Вінницька область, Теплицький район